Congregation of the Damned è il quinto album della band metalcore statunitense Atreyu, pubblicato dall'etichetta Hollywood Records il 27 ottobre 2009.

Tracce

Formazione
 Dan Jacobs - chitarra
 Travis Miguel - chitarra
 Brandon Saller - batteria, voce
 Marc McKnight - basso, voce
 Alex Varkatzas - voce

Collegamenti esterni